Sons of Liberty (englisch für „Söhne der Freiheit“) steht für:

 Sons of Liberty, Gruppe junger Patrioten in Nordamerika vor der Amerikanischen Revolution
 Sons of Liberty (Band), Musikprojekt von Jon Schaffer
 Sons of Liberty (Film), US-amerikanischer Film von Michael Curtiz (1939)
 Sons of Liberty (Miniserie), US-amerikanische Miniserie von Kari Skogland (2015)
 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Computerspiel (2001)